Никола́й Воробьёв:
 Воробьёв, Николай Алексеевич (1913—2000) — управляющий трестом «Нефтепроводмонтаж», Герой Социалистического Труда, участник Великой Отечественной войны.
 Воробьёв, Николай Андреевич (1916—1956) — лишённый звания Героя Советского Союза.
 Воробьёв, Николай Афанасьевич (род. 1941) — советский украинский поэт.
 
 Воробьёв, Николай Елизарович (1923—2016) — нейрохирург, доктор медицинских наук, профессор.
 Воробьёв, Николай Иосифович (1894—1967) — этнограф, географ.
 Воробьёв, Николай Михайлович (1855—?) — генерал-лейтенант, участник Первой мировой войны.
 
 Воробьёв, Николай Павлович (1922—2013) — участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза.
 Воробьёв, Николай Сергеевич (1895—1984) — русский офицер, герой Первой мировой войны, участник Белого движения.
 
 Воробьёв, Николай Юрьевич (род. 1975) — председатель Тульской областной думы.